

Geografia

Germania 
 Balm – ex comune ora frazione di Benz, comune nel circondario della Pomerania Anteriore-Greifswald (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)

Stati Uniti d'America 
 Balm – località nella contea di Hillsborough (Florida)

Svizzera 
 Balm – frazione di Meiringen, comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)
 Balm bei Günsberg – comune nel distretto di Lebern (Canton Soletta)
 Balm bei Messen – ex comune ora frazione di Messen, comune nel distretto di Bucheggberg (Canton Soletta)
 Ferenbalm, già Balm – comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Oberbalm, già Balm – comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)

Persone 
 Wim Balm (1960) – calciatore olandese